Echidnodes — рід грибів родини Asterinaceae. Назва вперше опублікована 1918 року.

Класифікація 
До роду Echidnodes відносять 60 видів:

Примітки

Джерела 
 Theissen, F.; Sydow, H. 1917. Synoptische Tafeln. Annales Mycologici. 15(6):389-491 - P.422

Роди грибів